De volkeren van de Baltische staten
 Balten, volkeren met een Baltische taal